Most Outstanding Player (MOP), espressione di lingua inglese che significa il giocatore che si è distinto maggiormente, è un termine usato in ambito sportivo per identificare un riconoscimento che viene assegnato al miglior giocatore di una squadra, di una lega, di un campionato o anche di una singola partita. 

L'espressione ha significato analogo a Most Valuable Player (giocatore di maggior valore), ma a differenza di quest'ultima, non è attestato l'uso nella lingua italiana. 

Premi specifici comprendono:

 CFL's Most Outstanding Player Award della Canadian Football League
 NCAA Basketball Tournament Most Outstanding Player dei tornei di pallacanestro maschile e femminile della National Collegiate Athletic Association

Terminologia sportiva